Aluísio Eustáquio dos Santos foi um violonista e compositor de música popular brasileira.

Nascidos em 1886
Mortos em 1976
Compositores do Maranhão
Violonistas do Maranhão
Naturais de São Luís (Maranhão)